Sweet Emotion peut désigner :
 Sweet Emotion, chanson d'Aerosmith
 Sweet Emotion, chanson de Nanase Aikawa